Le nom de Herre est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Adolar Gottlieb Julius Herre (1895-1979), botaniste allemand.
 Albert William Christian Theodore Herre (1868-1962), ichtyologiste et botaniste spécialiste des lichens américain.
 Franz Herre (1926-), historien allemand.
 Karl Wolf Herre (1909-1997), zoologiste allemand.
Homonymie de patronyme